Дошедшие до нас старославянские памятники написаны двумя азбуками: глаголицей и кириллицей. До середины XIX века в науке доминировала теория позднего происхождения глаголицы. В 1836 году впервые появилось реальное основание для гипотезы о большей древности глаголицы, так как была найдена глаголическая рукопись Сборник Клоца. Для подтверждения этой мысли в 1836 ещё не хватало фактов, но последующие открытия В. И. Григоровича и П. Й. Шафарика подтвердили её. В конце XIX — начале XX века работы С. М. Кульбакина, А. Вайана, Б. Велчева, В. Георгиева и других славистов окончательно установили, что Кирилл создал именно глаголическую азбуку. Подтвердилось и положение о том, что кириллица формировалась на территории первого Болгарского царства как результат синтеза издавна распространённого здесь греческого письма и тех элементов глаголической азбуки, которые наилучшим образом могли передавать особенности славянского языка. В настоящее время большинство учёных считает доказанной бо́льшую древность глаголицы по сравнению с кириллицей.

Первые теории 
Вопросы происхождения письменности у славян интересовали исследователей уже давно. Одним из первых, кто последовательно применял критический метод по отношению к содержащейся в источнике информации, разделял легендарные и собственно исторические сведения, был Йосеф Добровский. Он внёс большой вклад в выявление по рукописям старославянского языка, занимался исследованием глаголицы и глаголических рукописей. Древнейшим славянским письмом он считал кириллицу, глаголицу же считал тайнописью, и её возникновение учёный относил к более позднему времени. Впоследствии эту теорию развил Измаил Срезневский.

Примечания

Литература 
 Акобян Р. Попытка выявления прототипов глаголических букв на основе сравнительного анализа с буквами кириллицы и ближневосточных систем письма // Метаморфозы истории. Научный альманах. — Вып. 12, Псков : Псковский государственный университет, 2018.
 Гранстрем Е. Э. О происхождении глаголической азбуки. // ТОДРЛ. 1955.
 
 Камчатнов А. М. Старославянский язык. — М., 1997.
 Камчатнов А. М. Старославянский язык. Курс лекций. Изд. 2-е, испр. М.: Флинта ; Наука, 2000. — 152 с.
 Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. Изд. 2-е, доп. — Мн.: «Вышэйш. школа», 1974. — 304 с.
 Селищев А. М. Старославянский язык. / изд. 2-е. — М., 2001.
 Шницер Я. Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. — СПб.: издание А. Ф. Маркса, 1903. — 264 с.

Ссылки 
 Проблема происхождения и относительной хронологии глаголицы и кириллицы

Кириллица
Глаголица
Научные споры